Název Dětkovice má více obcí:
 Dětkovice (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov
 Dětkovice (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov
 Dětkovice (Ludmírov), část obce Ludmírov v okrese Prostějov